Новонадеждинский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Башкортостан 

 Новонадеждинский сельсовет Благовещенского района

Волгоградская область 

 Новонадеждинский сельсовет Городищенского района

Украина

Харьковская область 

 Новонадеждинский сельский совет Близнюковского района (упразднён в 2020 году)